Горево́й — русская фамилия. Известные носители:

 Горевой, Анатолий Георгиевич (1952—2020) — советский и российский артист оперетты, артист Саратовского театра оперетты (с 1984), заслуженный артист России (1998).
 Горевой, Владимир Эмильевич (1944—2019) — советский и российский скульптор.
 Горевой, Гарий Семёнович (1939—2020) — российский краевед.
 Горевой, Дмитрий Михайлович — российский актёр.
 Горевой, Михаил Витальевич (род. 1965) — российский актёр.